Кубок Узбекистана по футболу 1992 года — футбольный турнир, в котором участвовали 32 профессиональных клуба.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с 1/16 финала. Финальный матч состоялся 25 октября 1992 года на стадионе «Динамо» в Самарканде между наманганским «Навбахором» и кокандским «Темирйулчи». Обладателем первого в истории Кубка стал «Навбахор».

1/16 финала

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Чемпионат Узбекистана по футболу 1992

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 

Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 1992 году
1992